

Geografia
 Canada
Divisione No. 18 – divisione censuaria dell'Alberta
Divisione No. 18 – divisione censuaria del Manitoba
Divisione No. 18 – divisione censuaria del Saskatchewan

Divisioni militari
18ª Divisione fanteria "Messina"
18. Panzer-Division
18ª Divisione (Vietnam del Sud)